Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2016 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2016.

Feliciano López e Marc López hanno sconfitto in finale Philipp Petzschner e Alexander Peya per 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinali)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinali)

  Feliciano López /  Marc López (campioni)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2016
ATP World Tour 2016